Станиславов пролог — среднеболгарская рукопись, хранящаяся в библиотеке Сербской академии наук и искусств (№ 53), Белград. Состоит из 321 листа пергамента и содержит краткие (прологи) жития святых, расположенные в календарном порядке, в том числе и Гавриила Лесновского. В примечании в конце Пролога говорится, что рукопись была скопирована Станиславом в Лесновском монастыре по приказу своего аббата Феодосия в 1330 году при царе Стефане Уроше, убившем «сильного болгарского царя Михаила Шишмана».

См. также 
 Лесновский паренесис
 Оливерова минея

Библиография 
 Павлова, Р., Желязкова, В. Станиславов (Лесновски) пролог от 1330 година. Велико Търново, 1999
 Трајкова, К. Лексиката на Станиславовиот пролог. Скопје, 2002

Примечания 

Среднеболгарский язык
История Северной Македонии
Рукописи
Литературные памятники старославянского языка